Ріта — термін на ведичному санскриті
 1180 Ріта — астероїд головного поясу